|-
| 122801 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122802 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122803 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122804 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122805 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122806 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122807 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122808 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122809 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122810 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122811 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122812 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122813 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122814 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122815 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122816 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122817 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122818 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122819 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122820 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122821 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122822 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122823 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122824 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122825 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122826 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122827 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122828 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122829 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122830 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122831 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122832 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122833 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122834 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122835 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122836 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122837 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122838 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122839 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122840 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122841 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122842 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122843 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122844 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122845 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122846 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122847 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122848 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122849 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122850 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122851 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122852 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122853 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122854 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122855 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122856 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122857 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122858 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122859 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122860 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122861 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122862 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122863 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122864 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122865 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122866 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122867 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122868 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122869 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122870 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122871 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122872 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122873 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122874 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122875 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122876 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122877 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122878 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122879 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122880 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122881 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122882 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122883 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122884 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122885 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122886 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122887 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122888 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122889 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122890 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122891 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122892 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122893 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122894 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122895 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122896 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122897 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122898 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122899 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122900 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-